Ex (editor), een editor voor UNIX
 Ex (relatie), iemand met wie een relatie is verbroken
 Infiniti EX, model van Japans automerk Infiniti
 E(X), wiskundige notering voor verwachting (wiskunde) 
 EX, codeletters van een categorie van de Rode Lijst van de IUCN waarmee een uitgestorven (Engels: extinct) soort wordt aangeduid
 ex, een afkorting bij een auteurcitatie die aangeeft (in de plantkunde) dat de eerste auteur het taxon heeft beschreven, maar de tweede auteur de eerste geldige formele beschrijving heeft gegeven . Bij zoölogische auteurscitaties gaat de auteur die de geldige formele beschrijving geeft vooraf aan de auteur van de informeel erkende beschrijving.
 Ex (lied), een lied van LouiVos in samenwerking met Webb uit 2017

Zie ook 
 The Ex (doorverwijspagina)
 Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel ex-